Klaushof ist der Ortsname von

 Klaushof (Bad Kissingen), Ortsteil der Stadt Bad Kissingen, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Wildpark Klaushof
 Klaushof (Demen), Siedlung in der Gemeinde Demen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Klaushof (Langenzenn), Ortsteil der Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth, Bayern
 Klaushof, Wohnplatz der Ortsgemeinde Vettelschoß, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Klaushof (Gemeinde Faistenau), Weiler in der Gemeinde Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Klausenhof
 Clausenhof
 Klauserhof